Der Rajon Dubno (ukrainisch / – bis zum 15. Juni 1992 Дубнівський район/Dubniwskyj rajon; russisch / – bis 1992 Дубновский район/Dubnowski rajon) ist ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine mit der Stadt Dubno als Zentrum des Rajons.

Geographie 
Der Rajon liegt im Südwesten der Oblast und grenzt im Nordwesten an den Rajon Luzk, im Nordosten  an den Rajon Riwne, im Südosten an den Rajon Kremenez (in der Oblast Ternopil), sowie im Südwesten an den Rajon Solotschiw (in der Oblast Lwiw).
Durch den Rajon fließt der Fluss Ikwa in nördliche Richtung, der südöstliche Teil ist stark bewaldet und dünn besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Dubno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als ihm der südlich gelegene Rajon Werba angeschlossen wurde. 1991 wurde er dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Demydiwka, Mlyniw und Radywyliw sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Dubno.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 19 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden und 14 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 286 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Dubno
 Stadtgemeinde Radywyliw
 Siedlungsgemeinde Demydiwka
 Siedlungsgemeinde Smyha
 Siedlungsgemeinde Mlyniw
 Landgemeinde Bokijma
 Landgemeinde Boremel
 Landgemeinde Jaroslawytschi
 Landgemeinde Kosyn
 Landgemeinde Krupez
 Landgemeinde Myrohoschtscha Perscha
 Landgemeinde Ostroschez
 Landgemeinde Pidloszi
 Landgemeinde Powtscha
 Landgemeinde Prywilne
 Landgemeinde Semyduby
 Landgemeinde Tarakaniw
 Landgemeinde Warkowytschi
 Landgemeinde Werba

Bis Juli 2020 waren es 1 Siedlungsgemeinde, 14 Landratsgemeinden und 4 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 103 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Dubno